John Van Buren ist der Name folgender Personen:

* John Van Buren (Politiker, 1799) (1799–1855), US-amerikanischer Politiker (New York)
 John Van Buren (Politiker, 1810) (1810–1866), US-amerikanischer Jurist und Politiker (New York)